Поль Франсуа Жан Николя, виконт де Баррас (; , Фокс-Амфу, совр. деп. Вар — , Шайо) — деятель Великой французской революции, один из лидеров термидорианского переворота, директор всех составов Директории и фактический её руководитель в 1795—1799.

Биография

Военная служба 

Родился в Провансе в очень старинной дворянской семье — в тех краях существовала поговорка: «Знатные, как Баррасы, столь же древние, как скалы Прованса». В 1771 году в возрасте шестнадцати лет поступил на военную службу в Лангедокский драгунский полк в чине су-лейтенанта, но отличился пороками и распущенностью и за кражу денег у сослуживца был разжалован и уволен. По протекции родственника, занимавшего высокий пост в колониальной администрации, получил назначение в гарнизон Пондишери, по дороге куда попал в кораблекрушение близ Мальдивских островов и с большим трудом добрался до места. После сдачи Пондишери англичанам в 1778 году вернулся во Францию, был снова направлен в колонии на кораблях адмирала Сюффрена, в 1781 году присутствовал при морском бою при Порто-Прайя, находясь на борту корабля «Артезьен», а потом служил во французских частях, расквартированных на мысе Доброй Надежды. После заключения Версальского мирного договора в 1783 году, признавшего независимость североамериканских колоний Англии, он, не поладив с тогдашним морским министром маршалом де Кастри, вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта и вернулся в Париж. Там он вёл достаточно беспорядочную жизнь, став завсегдатаем игорных домов.

Начало революции 
До поры до времени он не проявлял интереса к политике. Известно, что в салоне своей знакомой, оперной певицы Софи Арну, он виделся с Мирабо. При взятии Бастилии в 1789 г. он присутствовал лишь в качестве стороннего зрителя. Тем не менее он уже был членом Якобинского клуба. После он понемногу втянулся в политическую деятельность: был членом высшего национального суда Орлеана, потом, в сентябре 1792 г., департамент Вар его избрал делегатом и комиссаром в Итальянскую армию, которой тогда командовал генерал Ансельм и которая при нём взяла Ниццу, после чего как депутат Вара в декабре того же года он отправился в Национальный Конвент.

Член Конвента 

Примкнул к монтаньярам, хотя в «Мемуарах» утверждал, что не поддерживал ни монтаньяров, ни жирондистов. 16-17 января 1793 года голосовал за смертную казнь короля Людовика XVI. Вместе с Фрероном, ставшим его другом, в апреле 1793 г. был направлен как комиссар Конвента в департаменты Верхние и Нижние Альпы для ускорения вербовки рекрутов, потом, в мае, снова в Итальянскую армию, которой тогда командовал генерал Брюне. В августе сместил генерала Брюне, уличённого в сношениях с врагом.

С июня, после падения жирондистов, Юг Франции был охвачен восстаниями, которые получали поддержку со стороны эмигрантов и интервентов. В качестве комиссара Конвента Баррас участвовал в подавлении роялистского мятежа в Тулоне (август-декабрь 1793). Первым отличил молодого капитана Бонапарта, командующего осадной артиллерией, и приблизил к себе; но главную заслугу во взятии Тулона он приписывает генералу Дюгомье, командовавшему штурмом. Принял личное участие в захвате форта Фарон на левом фланге.

Осуществляя репрессии в Тулоне и Марселе (на некоторое время, по их инициативе, получивших названия соответственно «Порт Горы» и «Безымянный город»), Баррас и Фрерон чрезвычайно обогатились. Комитет общественного спасения, до которого дошли жалобы на них, 23 января 1794 года их отозвал. С восторгом принятый в Конвенте, но очень холодно — в Комитете, Баррас попытался воздействовать лично на Робеспьера, но тот не пожелал с ним разговаривать. После этого, образовав группировку, впоследствии известную как термидорианцы, он начал готовить заговор против Робеспьера.

Был активным участником термидорианского переворота (27—28 июля 1794). В Конвенте в начале событий не присутствовал, но в критический момент был назначен комендантом Парижа, командующим его внутренними войсками, привёл колонну силой в четыре тысячи человек на Гревскую площадь и добился перелома событий в пользу Конвента. Лично командовал захватом Ратуши, где укрылись Робеспьер и его сторонники, и их арестом. Вскоре после переворота вошёл в состав Комитета общественной безопасности.

5 октября 1795 года (13 вандемьера IV года) роялисты в Париже устроили мятеж и, Баррасу, вновь назначенному командующим вооружёнными силами Парижа, было поручено его подавить. Для этого он привлёк ряд знакомых генералов, в том числе Брюна и Бонапарта. Последнего он сделал своим адъютантом, а после успешного завершения событий добился в Конвенте его назначения своим заместителем.

Директория 

Когда в соответствии с Конституцией III года Республики 27 октября 1795 года правительством Франции стала Директория, Баррас вошёл в её состав, став её фактическим главой. Баррас был единственным, кто участвовал в Директории непрерывно всё время её существования. Ему удалось сохранить свой пост и после переворота 18 фрюктидора V года (4 сентября 1797), в котором он принял активное участие, став членом Второй директории, и после переворота 30 прериаля VII года (18 июня 1799 года), когда он вошёл в состав Третьей.

Прославился чрезвычайным цинизмом, алчностью, неразборчивостью в средствах при приобретении богатств и демонстративной роскошью образа жизни. Один из его коллег, Карно, характеризовал его как «покровителя порочной знати и хвастунов», другой, Ларевельер-Лепо, называл человеком «без веры и нравственности <…> в политике, без характера и решимости <…> обладающим всеми вкусами пышного, щедрого, великолепного и расточительного князя».

Окружил себя самыми прославленными куртизанками своего времени. Одной из них была Тереза Кабаррюс, жена его соратника по Термидорианскому перевороту Тальена. Она практически играла роль его супруги и устраивала приемы. (В молодости Баррас женился на безвестной барышне, но оставил её в Провансе.) От другой любовницы, вдовы генерала Богарне — Жозефины, он отделался, организовав в 1796 году её брак со своим протеже генералом Бонапартом.

Уход из политики 
После Переворота 18 брюмера (9—10 ноября 1799) Баррас сначала ожидал, что первый консул призовёт его к власти, но тот счёл его слишком скомпрометированным, чтобы иметь с ним дело. Баррас был отстранён от участия в политической жизни; его отослали сначала в его замок Гробуа, потом в Бельгию, оттуда в Прованс, а в 1810 году ему было окончательно запрещено жить во Франции.

Вынужденный поселиться в Риме, он оставался там вплоть до первого отречения Наполеона. При Реставрации ему, несмотря на репутацию «цареубийцы», разрешили вернуться во Францию. Там он писал мемуары и 29 января 1829 года скончался в Шайо, предместье Парижа.

В культуре 

Баррас действует в романе Марка Алданова «Девятое термидора» (1925). Он стал персонажем ряда художественных фильмов:

 «» (немой, Италия, 1914) — актёр Витторио Теттони
 «Наполеон» (немой, Франция, 1927) — актёр 
 «» (Великобритания, 1938) — актёр 
 «» (Франция, 1945) — актёр 
 «». (США, 1949) — актёр Ричард Харт
 «» (Италия, 1951) — актёр 
 «» (США, 1954) — актёр Давид Леонард
 «Наполеон: путь к вершине» (Франция, Италия, 1955) — актёр Пьер Брассёр
 «Доктор Кто» (эпизод «Господство террора», Великобритания 1964) — актёр Джон Лоу
 «Осенняя кампания 1799 года» (телеспектакль, СССР, 1986) — актёр Владимир Сошальский
 «Наполеон» (США, 2023) — Тахар Рахим.

 Примечания 

 Литература 
 
 Barras, Paul de. Mémoires. Clermont-Ferrand: Paléo, 2004—2006. T. I—VIII. ISBN 2-84909-106-5, ISBN 2-84909-107-3, ISBN 2-84909-180-4, ISBN 2-84909-193-6, ISBN 2-84909-204-5, ISBN 2-84909-205-3, ISBN 2-84909-215-0, ISBN 2-84909-216-9.
 Tulard J., Fayard J.-F., Fierro A. Histoire et dictionnaire de la Révolution française: 1789—1799. Paris: R. Laffont, 1987. ISBN 2-221-04588-2.
 Бовыкин Д. Ю. 13 вандемьера: кто виноват? // Французский ежегодник 2006. М., 2006. С. 80 — 129.
 Добролюбский К. П.'' Термидор: Очерки по истории классовой борьбы во Франции в 1794—1795 гг. Одесса: Изд-во и тип. Одес. гос. ун-та, 1949.

Люди Великой французской революции по алфавиту
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Члены Директории
Председатели Национального конвента